El término Tzalam puede hacer referencia a:

 Nuevo Tzalam, una población localizada en el municipio de Sudzal, Yucatán, México;
 Tzalam, una población localizada en el municipio de Sudzal, Yucatán, México;
 Tzalam, una población localizada en el municipio de Calotmul, Yucatán, México; o
 Tzalam, nombre en lengua maya de una especie de árbol maderable.